Малое Русаково — село в Кайбицком районе Татарстана в 11 км от Больших Кайбиц. Входит в состав Большерусаковского сельского поселения.

География 
Севернее села протекает река Имелли.

История 
Основано в 18 веке.

Демография 
Малое Русаково входило в куст чувашских межбрачных поселений. Национальный состав: татары около 59 %, чуваши — около 39 %.
 1782 год — 55 душ муж. пола;
 1859 год — 349 человек
 1897 год — 631
 1908 год — 764
 1920 год — 745
 1926 год — 663
 1938 год — 777
 1949 год — 600
 1958 год — 498
 1970 год — 461
 1979 год — 426
 1989 год — 236
 2010 год — 111

Примечания 

Населённые пункты Кайбицкого района